Lannoo (drukkerij), een drukkerij in België
Lannoo (uitgeverij), een uitgeverij in België

Personen met de achternaam Lannoo
Joris Lannoo, oprichter van de drukkerij en uitgeverij Lannoo